ДП, DP — аббревиатура:привет как дела

Техника

Вычислительная техника 
 Динамическое программирование — способ решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи.
  — обработка данных.
 Design Pattern — способ документирования при разработке программного обеспечения.
 Diffraction Pattern — дифракционная картина.
 DisplayPort — стандарт сигнального интерфейса для цифровых дисплеев.
 Distributed Proofreaders — веб-проект по оцифровке книг.
 Double Parity (RAID-DP) — технология резервирования запоминающих устройств.

Компьютерные игры 
 Deadly Premonition.
 Pokémon Diamond и Pearl.

Системы вооружения 
 ДП — советский ручной пулемёт.
  — британское обозначение стрелкового оружия (винтовок), предназначенного для тренировки и непригодного для стрельбы.

Транспорт 
 Дизель-поезд (см. список).
  — процедура вылета, часть правил полётов по приборам; план операций, которому должен следовать самолёт в непосредственной близости от аэропорта после отрыва от земли.
 Динамическое позиционирование — автоматизированная система управления судном.

Искусство

Музыка 
 Deep Purple — британская рок-группа.
 Daft Punk — французский музыкальный проект.
 Dirty Projectors — американская рок-группа.
 Drowning Pool — американская метал-группа.

Кино 
 Диснеевские принцессы — название мультперсонажей.
 Дэнни-призрак — американо-канадский анимационный телесериал.
 Digital Playground — американская киностудия.
 Director of Photography — кинооператор.

Персонажи комиксов 
 .

Социология и политика 
 Democrazia Proletaria — политическая партия в Италии (1975—1991).
 Deutsche Partei — политическая партия в Германии (1945—1960).
 Displaced Person — перемещённое лицо.
 Divine Principle — основная богословская книга Церкви Объединения.

Спорт 

 Daytona Prototype — гоночный спортпрототип.
 Депортиво Перейра — колумбийский футбольный клуб.
 Designated Player — футбольный термин, см. правило назначенного игрока.
 DiPietro — американский хоккеист, вратарь.
 Дабл-плей — бейсбольный термин.

Прочее 
 Дачный посёлок — тип населённого пункта.
 Деперсонализация — симптом психических расстройств.
 Dom Pérignon — марка шампанского.
 Двойное проникновение (Double Penetration) — разновидность секса.
  — точка доставки, уникальный идентификатор почтового отправления; в США обозначается цифровым кодом от 00 до 99, присваивается адресу назначения в дополнение к ZIP-коду.
 Детская порнография.
 Детское питание

См. также 
 ДПК
 ДПС
 ДСП
 Демократическая партия